

Семйонкі — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Семйонкі — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства